Le mot desperado est une déformation du mot espagnol  desesperado (qui n'a plus d'espoir). Ce mot espagnol est composé par le préfixe des (dénué) et esperado, participe dérivé de la racine esperanza (espoir). Si dans la langue originale il veut signifier désespéré, dans son acception déformée desperado signifie un hors-la-loi prêt à tout. Il peut renvoyer à :

Cinéma 
 Jack McCall Desperado est un film de Sidney Salkow sorti en 1953.
 La Boue, le Massacre et la Mort (El Desperado) est un film de Franco Rossetti sorti en 1967
 Keoma (titre anglais : Desperado) est un western italien réalisé par Enzo G. Castellari, sorti en 1976.
 Desperado est un film de Robert Rodriguez sorti en 1995.
 Il était une fois au Mexique... Desperado 2 est un film de Robert Rodriguez sorti en 2003.

Télévision 
Desperado est un téléfilm (1/5) de Virgil W. Vogel sorti le .
 Desperado, le retour de Duell McCall (The return of Desperado) est un téléfilm (2/5) de E. W. Swackhamer sorti en 1988.
 Desperado: Avalanche at Devil's Ridge est un téléfilm (3/5) de Richard Compton sorti le .
 Desperado: The Outlaw Wars est un téléfilm (4/5) de E. W. Swackhamer sorti en 1989.
 Desperado: Badlands Justice est un téléfilm (5/5) de E. W. Swackhamer sorti le .

Musique 
Desperado est une chanson de Gilbert Bécaud (1982).
Desperado est le nom d'un album et d'une chanson du groupe The Eagles (1973).
 Desperado est une chanson du rappeur Young Noble (des Outlawz) avec Yukmouth.
 Desperado est une chanson de Rihanna, sur son album Anti sorti en 2016.

Autres 
 Desperado est un parcours de montagnes russes situé à Buffalo Bill's.
 Desperados est la marque d'une boisson composée de bière et de tequila. Son positionnement évoque l'origine du mot inspiré du folklore du sud des États-Unis à la vue des Mexicains hors la loi.
 El Desperado est le surnom de Kyosuke Mikami, un catcheur japonais.
 Un sacrifice desperado, aux échecs, consiste à sacrifier une pièce qui aurait été capturée de toute façon.

Voir aussi